Rama
Rama Yade
António Rama, um actor português

Desambiguação